Dahme kan syfta på

Dahme/Mark – en stad i Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, Tyskland.
Dahme (Holstein) – en ort i Tyskland.
Dahme (flod) – en flod i Tyskland.

Se även 
Landkreis Dahme-Spreewald – ett distrikt i Brandenburg, Tyskland.